Мемориал Ондрея Непелы 2022 — международный турнир по фигурному катанию сезона 2022/23, четвёртый этап серии Челленджер, организованный Ассоциацией фигурного катания Словакии. Соревнования проходили с 29 сентября по 1 октября 2022 года на льду «Арены имени Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия.

Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Мемориал Ондрея Непелы 2022 на сайте Международного союза конькобежцев.
 Результаты на сайте Ассоциации фигурного катания Словакии.
 Мемориал Ондрея Непелы 2022 на сайте Golden Skate.
 Мемориал Ондрея Непелы 2022 на сайте IFS Magazine.

2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Сентябрь 2022 года
Октябрь 2022 года
Спорт в Словакии в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Братиславе